Нога́йка:
 Нога́йка, нага́йка — ногайская овца, киргизская, калмыцкая, самого грубого руна, не идущего вовсе в пряжу, и с курдюком на ягодицах.
 Нога́йка или Нага́йка — средство управления лошадью, представляющее собой короткую, толстую, круглую, ременную плеть, без спуска, в одну толщину, которая употреблялась у казаков и у всех горских, татарских и монгольских племен.
 Нога́йка (Нага́йка) — река в городе Уфе, правый приток реки Белой.